Eichenberg peut faire référence à :
 Eichenberg, commune allemande de l'arrondissement de Hildburghausen, en Thuringe ;
 Eichenberg, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe ;
 Eichenberg, commune autrichienne du district de Bregenz, dans le Vorarlberg.

 personnes
 Wilhelm Eichenberg (fl. 1930s), un géologiste et zoologiste